Kasper Sternberg (* 26. Februar 1989) ist ein dänischer Tischtennisspieler. Er ist zweifacher Vize-Europameister.

Werdegang 
Sternberg spielt im Kopenhagener Tischtennisclub. 2006 konnte er bei der Jugend-Europameisterschaft Bronze im Doppel mit Mikkel Hindersson gewinnen. 2008 wurde er dänischer Meister im Doppel. Im Jahr 2009 holte er als Teil der dänischen Mannschaft Silber bei der Europameisterschaft.

Auch bei der EM 2010 konnte er eine Überraschung verzeichnen: Mit Jonathan Groth erreichte er den 2. Platz im Doppel.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Kasper Sternberg auf der Website von tischtennis-infos.de (abgerufen am 23. Juli 2020)
 Spielerprofil über Kasper Sternberg auf tabletennis.guide (englisch)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Dänemark)
Däne
Geboren 1989
Mann